

Persone 
 Aldo Brandimarte – ex calciatore italiano
 Alfeo Brandimarte – militare italiano
 Mario Brandimarte – ex calciatore italiano
 Piero Brandimarte – ufficiale, attivista, squadrista italiano

Altro 
 Brandimarte – personaggio dell'Orlando innamorato e Orlando furioso